Jaramillo se puede referir a:

Geografía 
 Jaramillo, localidad de la provincia de Santa Cruz en la República Argentina.
 Jaramillo, localidad de la provincia de Chubut en la República Argentina.
 Jaramillo, localidad de la provincia de Chiriquí en Panamá.
 Jaramillo de la Fuente, localidad de la provincia de Burgos en España.
 Jaramillo Quemado, localidad de la provincia de Burgos en España.
Inversión magnética de Jaramillo, evento geomagnético.

Personas 
 Juan Jaramillo, explorador español en la primera exploración de Hernán Cortés en México.
 Bernardo Jaramillo Ossa, político colombiano.
 Pablo Jaramillo Gallardo, ciclista español.
 Julio Jaramillo Laurido, cantautor ecuatoriano.
 Pepe Jaramillo Laurido, cantautor ecuatoriano.
 Pepe Jaramillo, pianista y cantante mexicano.
 Carmenza Jaramillo, embajadora de Colombia en China.
 Gregorio Jaramillo, militar argentino, quien realizó una acción heroica en el Combate de Culpina, en el marco de las guerras por la Independencia Argentina.
 Rubén Jaramillo, activista mexicano defensor de los derechos sobre las tierras de las comunidades del estado de Guerrero.